You Don't Know Me (singel Raya Charlesa)
 You Don’t Know Me (singiel Bena Foldsa)